Genersich steht für

 Johann Genersich (1761–1823), österreichischer Theologe, Pädagoge und Historiker
 C. Genersich & Orendi, Teppichhändler